Verus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Verus († 219), römischer Politiker und Usurpator
 Verus, Gladiator († nach 80), siehe Verus gegen Priscus
 Annius Verus Caesar (162–169), römischer Kronprinz
 Gaius Annianus Verus, römischer Konsul 146
 Gaius Hedius Verus, römischer Offizier
 Gnaeus Iulius Verus, römischer Feldherr, Suffektkonsul 151 n. Chr. und Statthalter Britanniens
 Lucius Verus (130–169), römischer Kaiser
 Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus, römischer Senator und Militär
 Lucius Tanicius Verus, römischer Offizier

 Publius Martius Verus, römischer Suffektkonsul 166 und Konsul 179
 Quintus Vetina Verus, römischer Konsul 125
 Trebius Verus, römischer Offizier